Крис Хейвуд (англ. Chris Haywood; род. 24 июля 1948, Биллерикей, Эссекс, Англия) — австралийский актёр английского происхождения.

Фильмография

Ссылки 
 

Киноактёры Австралии